Gromada Gorzyce je název několika dřívějších nejmenších administrativních sídel (gromada) v Polsku, která byla vytvořena po druhé světové válce a fungovala v letech 1954–1972:

 Gromada Gorzyce (okres Převorsk)
 Gromada Gorzyce (okres Tarnobřeh)
 Gromada Gorzyce (okres Wodzisław) (okres Rybnik/Wodzisław)
 Gromada Gorzyce (okres Żnin)
také
 Gromada Gorzyce Wielkie (okres Ostrów Wielkopolski)

Gorzyce v dalších názvech:
 Gmina Gorzyce
 Gorzyce